Arthur River ist der Name folgender Flüsse:

 Arthur River (Blackwood River), Nebenfluss des Blackwood River in Westaustralien
 Arthur River (Indischer Ozean), Fluss zum Indischen Ozean in Tasmanien, Australien
 Arthur River (Neuseeland), Fluss zur Tasmansee, Neuseeland

Arthur River ist der Name folgender Orte in Australien:
 Arthur River (Stadt, Tasmanien), Stadt am Arthur River, Tasmanien
 Arthur River (Stadt, Western Australia), Stadt am Arthur River, Western Australia